Alessandro Trimarchi (1972) – pallavolista italiano
 Michelangelo Trimarchi (1916-1984) – politico italiano
 Michele Crisafulli Trimarchi (1826-1903) – medico, possidente e docente universitario italiano
 Pietro Trimarchi (1934) – giurista e docente italiano
 Vincenzo Trimarchi (1914-2007) – giurista e politico italiano